Santa Maria della Vittoria — igreja em Roma, Itália

Santa Maria da Vitória (título cardinalício) — 

Mosteiro da Batalha (nome oficial: Mosteiro de Santa Maria da Vitória) — monumento gótico situado na vila portuguesa da Batalha

Geografia do Brasil
Santa Maria da Vitória — município do estado da Bahia

Microrregião de Santa Maria da Vitória — na Bahia

Rio Santa Maria da Vitória — do estado de Espírito Santo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos